Кубок Кремля 2005 — ежегодный профессиональный теннисный турнир в серии международной серии ATP для мужчин и 1-й категории WTA для женщин.

Турнир традиционно проводился на закрытых хардовых кортах в московском спорткомплексе «Олимпийский». Мужской турнир проводился в 16-й раз, женский — в 10-й.

Соревнования прошли с 10 по 16 октября.

Прошлогодние победители:
 мужской одиночный разряд —  Николай Давыденко
 женский одиночный разряд —  Анастасия Мыскина
 мужской парный разряд —  Игорь Андреев /  Николай Давыденко
 женский парный разряд —  Анастасия Мыскина /  Вера Звонарёва

Соревнования

Мужчины

Одиночный разряд 

 Игорь Андреев обыграл  Николаса Кифера со счётом 5-7, 7-6(3), 6-2.
 Андреев выигрывает свой третий титул на соревнованиях подобного уровня.

Парный разряд 

 Максим Мирный /  Михаил Южный обыграли  Игоря Андреева /  Николая Давыденко со счётом 5-1, 5-1
 Мирный выигрывает свой 5й титул в сезоне и 25й за карьеру.
 Южный выигрывает свой дебютный титул на соревнованиях подобного уровня.

Женщины

Одиночный разряд 

 Мари Пьерс обыграла  Франческу Скьявоне со счётом 6-4, 6-3.
 Пьерс выигрывает свой второй титул в году и 18й за карьеру.
 Пьерс выигрывает свой второй титул в году на соревнованиях данной категории и 5й за карьеру.
 Скьявоне в 4й раз выходит в финал соревнований WTA и в 4й же раз их проигрывает.

Парный разряд 

 Лиза Реймонд /  Саманта Стосур обыграли  Кару Блэк /  Ренне Стаббс со счётом 6-2, 6-4.
 Реймонд выигрывает свой 5й титул в году и 49й за карьеру.
 Стосур выигрывает свой 6й титул на соревнованиях WTA.

См. также 
 Открытый чемпионат Санкт-Петербурга по теннису 2005

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Россия
Теннис
Теннис
Октябрь 2005 года
2005